Кабе́сас ( — «головы») — испанская фамилия. Известные носители:
 Кабесас, Бриан (род. 1997) — эквадорский футболист, нападающий.
 Кабесас, Карлос (род. 1980) — испанский баскетболист.
 Кабесас, Омар (род. 1950) — никарагуанский революционер.
 Кабесас, Пако (род. 1976) — испанский кинорежиссёр и сценарист.

См. также 
 Кабеса